Savar – upazila del distretto di Dacca, Bangladesh
Savar – frazione del comune croato di Sale